Эмин Гусейнов: Гусейнов, Эмин Али оглы (род. 1987) — призёр чемпионата Европы по панкратиону.
 Гусейнов, Эмин Замин оглы (род. 1974) — азербайджанский экономист.